Osoby noszące nazwisko Hilbert
 Andy Hilbert (ur. 1981) – amerykański hokeista
 Auguste Hilbert (1889-1957) – luksemburski bobsleista 
 David Hilbert (1862-1943) – matematyk niemiecki
 Lukas Loules (ur. Hilbert, 1972) – niemiecki kompozytor
 Roberto Hilbert (ur. 1984) – piłkarz niemiecki
 Rodrigo Hilbert (ur. 1980) – brazylijski aktor i model

 Wioski w USA
 Hilbert – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Calumet

Zobacz też
 (12022) Hilbert – planetoida